De Koningshoeven Brewery (Де Кёнингсхувен Бревер) — до недавнего времени единственная торговая марка нидерландского траппистского пива, которое производится на территории одноименного аббатства, расположенного вблизи городка Тилбург, в провинции Северный Брабант. В 2013 году пиво из пивоварни De Kievit, близ нидерландского города Zundert так же получила возможность именноваться траппистским пивом.

История 
Аббатство было основано в 1881 г. на участке плодородной земли, куда входили несколько фермерских хозяйств и пастбищ. Эта земля называлась Koningshoeven (что означает "двор короля"), поскольку она в своё время находилась в собственности короля Вильгельма II.

Пивоварня 

Из восьми траппистких пивоварен, Koningshoeven является наиболее коммерческим. Завод в настоящее время управляется кампанией «De Koningshoeven NV», дочерняя компания «Bavaria Brewery», но здания и оборудование являются собственностью аббатства. Монахи аббатства являются последней инстанцией в процессе пивоварения. Тем не менее, компания управляет светской частью производства. В аббатстве также располагается бар, магазин и музей, последний из которых укомплектован монахом.

Время от времени, компания «Bavaria Brewery» использует резервные мощности завода для производства других сортов пива.
Как и во всех других траппистских пивоваренных заводах, пивоварня существует для того, чтобы финансировать монастырь, а не для получения прибыли или по любым другим коммерческим причинам.

Как и в случае с другими траппистскими пивоварнями, доходы от продаж пива «La Trappe» продолжают традиционно направляться на обеспечение финансовых потребностей аббатства и благотворительность.

Первоначально пивоварня называлась «De Schaapskooi», это название до сих пор используется местными жителями.

Пиво 
Монастырское пиво продается под названием «Ла Трапп». Но на рынке США, до 2010 года использовалась коммерческая марка «Koningshoeven».

Завод регулярно производит четыре марки пива:
 La Trappe Blond (6,5 % ABV) - светлое пиво с легким горьким послевкусием. 
 La Trappe Dubbel (6,5 % ABV) - рубиново-красное пиво с легким фруктовым ароматом.
 La Trappe Tripel (8 % ABV) - пиво медового цвета с фруктово-горьковатым мягким вкусом.
 La Trappe Quadrupel (10 % ABV) - очень насыщенное пиво янтарного цвета.
А также три сезонных марки:
 La Trappe Isid’or (7,5 % ABV)
 La Trappe Witte Trappist (5,5 % ABV)
 La Trappe Bockbier (7 % ABV) 
Как и большинство сортов траппистского пива с умеренным содержанием алкоголя, представляет собой так называемое Patersbier до словно «Пиво Отцов», то есть пиво, сваренное прежде всего для собственных нужд монахов — La Trappe PUUR (4,7 % ABV).

Помимо бренда La Trappe, предприятие выпускает «Tilburg’s Dutch Brown Ale» в основном на экспорт.

Вода для пива используется из пяти двухсотметровых скважин расположенных на территории аббатства.

Литература 
 Stan Hieronymus, Brew Like a Monk: Trappist, Abbey, and Strong Belgian Ales, Brewers Publications (4 Nov 2005), ISBN 0-937381-87-X

Примечания 
http://pivoman.su/?p=1127

http://www.beertrade.narod.ru/latrappe.htm

Пиво Нидерландов
Появились в 1884 году